Булаксай (, до 2010 г. — Лохвицкое) — упразднённый аул в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входил в состав Акайского сельского округа. Ликвидирован в 2012 году. Код КАТО — 153239200.

Население 

В 1989 году население села составляло 255 человек. Национальный состав: казахи — 74 %. В 1999 году население села составляло 210 человек (112 мужчин и 98 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 30 человек (14 мужчин и 16 женщин).

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана